Karakter
 Casper a barátságos szellem, Harvey Comics képregényhős.

Mozifilmek
 Casper (1995), vegyes technikájú film, Brad Silberling rendezésében
 Casper 2. – Szellemes kezdetek (1997), vegyes technikájú film, az 1995-ös Casper mozifilm első spin-offja
 Casper és Wendy találkozása (1998), vegyes technikájú film, az 1995-ös Casper mozifilm második spin-offja

Tévéfilm
 Casper az Ijesztő Iskolában, számítógépes-animációs tévéfilm, Mark Gravas rendezésében

Videofilm
 Casper karácsonya, számítógépes-animációs videófilm, Owen Hurley rendezésében

Mozifilm-sorozat
 Casper a barátságos szellem, 1945-59 között moziban vetített rajzfilmsorozat.

Tévéfilmsorozatok
 Casper a barátságos szellem, 1963-ban bemutatott televíziós rajzfilmsorozat.
 Casper, 1996 és 1998 között futó rajzfilmsorozat, amelynek a Casper 1995-ös mozifilm alapján készült.
 Casper az Ijesztő Iskolában, számítógépes-animációs filmsorozat, amely a 2006-os tévéfilm alapján készült.